Le terme script peut concerner différents sujets.

Écriture 
 Une écriture scripte ou script est une écriture manuscrite où les lettres ne sont pas liées les unes aux autres et dont le tracé correspond approximativement, en le simplifiant, à celui des caractères typographiques.
 Les polices scriptes sont inspirées par l'écriture manuscrite cursive.

Cinéma 
 Au cinéma, un script est une transposition pratique du scénario détaillant aux différents intervenants (décorateurs, maquilleuses, habilleuses, éclairagistes, preneurs de son…) la mise en place du plateau pour préparer le tournage d'une scène. La personne chargée de faire respecter le script est appelée « script-girl » ou « scripte » (c'est souvent une femme).
 Un script doctor est un scénariste à qui il est demandé d'améliorer un scénario.

Informatique 

 un script est un programme informatique en langage interprété (voir Langage de script).
 Script kiddie est un terme péjoratif désignant les pirates informatiques néophytes.
 Scrypt est une fonction de dérivation de clé en cryptographie.

Musique 
 The Script est le nom d'un groupe de rock irlandais.
 Script for a Jester's Tear, premier album du groupe Marillion.
 Script of the Bridge, premier album du groupe The Chameleons.